«Да́льний Восто́к» — советский и российский литературно-художественный журнал (выходит с 20 мая 1946 года), правопреемник дальневосточного литературно-художественного и общественно-политического альманаха «На рубеже» (предшественник, выходил с перерывом [в 1938 году не выпускался], с 16 октября 1933 года).

История

«На рубеже» 
16 октября 1933 года — в Хабаровске вышел первый номер дальневосточного литературно-художественного и общественно-политического альманаха «На рубеже», формата А4.

Редакция — в Хабаровске, творческий коллектив — журналисты газеты «Тихоокеанская звезда».

В редколлегии номера: Василий Ким, Г. Мустафетов, Г. Петров, Соковиков, Оскар Тарханов, И. Шабанов, Шацкий. Выпускающий редактор — С. Иванов.

Первый редактор — Иосиф Исаакович Шацкий (Гольдин), также главный редактор «Тихоокеанской звезды» в 1931—1935 годах. Снят с работы «за плохую работу» после публикации в журнале «На рубеже» № 1 за 1935 год романа Д. Амурского «Гордость» (автора обвинили в троцкизме). Второй ответственный редактор — Александр Фадеев.

Книга печаталась в Дальневосточном государственном книжном издательстве (Дальгиз), в типо-литографии № 1 им. Волина Дальполиграфтреста во Владивостоке.

Открывала первый номер пьеса «Сихоте-Алин» Б. Кисина.

Рубрики:
 За колхозные поля;
 На шахтах, стройках, промыслах;
 Оборона границ;
 За рубежом;
 Край на стройке;
 Литературные заметки.
В книге — цветные рисунки: Ан. Жарикова, Нокса и И. Богряного.

В 1934 году альманах получил статус журнала и стал выходит сдвоенными номерами (книгами). Это был печатный орган Дальневосточного правления Союза советских писателей.

В 1937 году журнал сменил формат с А4 на А5, почти карманный.

Из редколлегии осталось только двое (не считая третьего редактора Михаила Алексеева): И. Рабин и А. Фетисов.

Многие писатели — члены редколлегии «На рубеже» — репрессированы: И. И. Шабанов, П. Г. Кулыгин, В. А. Ким, Е. И. Титов.

В 1938 году журнал не выходил.

В 1939 году по просьбам литературного актива и председателя бюро Хабаровского отделения Союза советских писателей Семена Бытового выпуск журнала возобновился.

В годы Великой Отечественной войны и после — журнал-альманах «На рубеже» продолжал выходить.

В редколлегии значились: П. С. Комаров, Н. П. Задорнов, Н. М. Рогаль, А. В. Гребнев, Ф. В. Иконников, И. Г. Машуков и М. Г. Штейн.

«Дальний Восток» 
20 мая 1946 года — журнал вышел с новым названием — «Дальний Восток», формата А4, орган — Хабаровского отделения Союза советских писателей СССР. Первый редактор — поэт Анатолий Гай (Плешков Александр Антонович) — участник I Съезда советских писателей.

В 1946 году журнал стал зональным, в 1966 году получил статус российского литературного журнала (один из органов печати Союза писателей РСФСР).

В журнале впервые публиковали произведения писателей: А. А. Фадеева, В. Н. Ажаева, Н. П. Задорнова, П. Л. Проскурина, Вс. Н. Иванова, А. Н. Стругацкого. Особое место журнал уделял национальной литературе: на его страницах публиковались произведения писателей Д. Б. Кимонко, В. М. Санги, Г. Г. Ходжера, Ю. С. Рытхэу, А. А. Пассара и А. А. Кымытваль.

В 1977 году журнал стал ежемесячным.

В начале 90-х годов «Дальний Восток» вернулся к формату А5 1937 года, а к 2000 году принял снова первоначальный формат А4. В издании появились цветные рисунки, как в 1933 году.

В издательском доме «Дальний Восток» издавались приложения-альманахи: социальный «Наш семейный очаг» (ред. Незнаева И. И.), экологический «Родное Приамурье» (ред. Шмаков Ю. Д.), литературный «Встреча» (ред. Миланич Л. И.).

На 70-летие выпущен репринт журнала «На рубеже» № 1 за 1933 год.

К 75-летию выпущен сборник избранных и лучших отрывков произведений 48 писателей за 1933—2008 годы тиражом в 900 экз.

В 2012 году правительством Хабаровского края, совместно с журналом «Дальний Восток», учреждена премия им. Петра Комарова, в которой могут участвовать авторы опубликованных литературных произведений в журнале «Дальний Восток» и изданиях ДВГНБ, изданиях, выпускаемых краевыми государственными учреждениями культуры Хабаровского края. Премия по четырём номинациям: проза — для прозаиков, поэзия — для поэтов, очерк и публицистика — для очеркистов и публицистов, критика и библиография — для литературных критиков и библиографов. Предусмотрена «специальная премия» — для особо талантливых авторов, чьи произведения отмечены оригинальной самобытностью. Премиальный фонд каждой номинации — 30 тыс. рублей (I место — 14 тыс. рублей; II место — 10 тыс. рублей; III место — 6 тыс. рублей.).  С 2022 года — призовой фонд творческого конкурса им. Петра Комарова увеличен со 150 тыс. до 1 млн рублей. Премия присуждается один раз в два года.

Нынешние рубрики:
 Проза;
 Поэзия;
 Окно в природу;
 Очерк, публицистика;
 Критика и библиография;
 Культура и искусство;
 Страницы истории;
 Наши публикации;
 Общая тетрадь;
 Книжное обозрение.

Главные (ответственные) редакторы 
Все редакторы до Николая Наволочкина, до 1977 года, не имели высшего образования или незаконченное высшее (например, А. Фадеев).

«На рубеже» 
 Иосиф Исаакович Шацкий (Гольдин) — октябрь 1933 года — 1935 год
 Александр Александрович Фадеев — 1935—1936
 Михаил Алексеев — 1937
не выходил — 1938

выходил без редактора — 1939
 Николай Еселев — 1940—1941
выходил без редактора — 1942—1946

«Дальний Восток» 
 Анатолий Гай (Александр Антонович Плешков) — 1946—1947
 Андрей Сергеевич Пришвин — 1948—1955.
 Николай Митрофанович Рогаль — 1955—1977.
 Николай Дмитриевич Наволочкин — 1977—1987.
 Валентин Михайлович Фёдоров — 1987—2001.
 Вячеслав Викторович Сукачев (Шпрингер) — 2001 год — ноябрь 2011 года.
 Кирилл Александрович Партыка — ноябрь 2011 года (подписал № 6 за 2011 г.)
 Виктор Иванович Ремизовский (и. о.) — декабрь 2011 года — февраль 2012 года (подписал № 1, № 2 за 2012 г.)
 Александра Викторовна Николашина — март 2012 года — по н.в.

Тираж 
 1933 — 10 тыс. экз.
 1934 — 5,5—7,5 тыс. экз.
 1937 — 4 550 экз.
 1944 — 5 тыс. экз.
 1946 — 10 тыс. экз./ 5 тыс. экз.
 1979 — 30 тыс. экз.
 1982 — 32 тыс. экз.
 1987 — 50 тыс. экз.
 1993—1999 — тираж не указывался.
 2001 — 1 140 — 1 300 экз.
 2016—800 экз.
 2017—500 экз.

Награды 
Орден Дружбы народов (1983) «за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся, а также в связи с 50-летием журнала».

Премии 
В 2004 году — звание «Лучший провинциальный журнал России».

В 2008 и 2015 годах — знаки отличия «Золотой фонд прессы России».

Адреса 
Редакция журнала сменила четыре адреса:
 Хабаровск, ул. Калининская (ныне Калинина), 64
 Хабаровск, ул. Комсомольская, 52
 Хабаровск, ул. Комсомольская, 80
 Хабаровск, пер. Капитана Дьяченко, 7-а (нынешний адрес)

Литература 
 О награждении журнала «Дальний Восток» грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 окт. 1973 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1973. № 4. стр. 607.
 Сукачев В. «Дальнему Востоку — 70» // «Дальний Восток». 2003. № 5. стр. 3—8.
 Катеринич В. Н. Драматургия жизни и литературы: Журнал «На рубеже», 30-е годы // Дальний Восток. 2003. № 5. стр. 174—180.
 Титов Е. Заметки о художественной литературе, посвященной ДВК. 1933 г. // «На рубеже», 1933 г. № 1. / «Дебри-ДВ», 20.10.2013 г.
 Литературная хроника за 1933 г.. // «На рубеже», 1933 г. № 1. / «Дебри-ДВ», 20.10.2013 г.
 Кисин Б. Сихоте-Алин. // «На рубеже», 1933 г. № 1. / «Дебри-ДВ», 24.10.2013 г.
 
 
 Пронякин К., Харитонова И. Капитан «Дальнего Востока» [о редакторе Н. М. Рогале]. / «Дебри-ДВ», 22.06.2009 г.
 Пронякин К. На рубеже Дальнего Востока. / «Дебри-ДВ», 18.10.2013 г.
 Юбилей литературному журналу «Дальний Восток» отмечают в Хабаровске. / «Дебри-ДВ», 21.10.2013 г.
 Пронякин К. На юбилей журнала «Дальний Восток» из первых лиц никто не пришел. / «Дебри-ДВ», 25.10.2013 г.
 Аполлонова О. «Дальний Восток» для новых имен существует. // АиФ-Дальинформ, № 1—2, 6—13.01.15 г. / «Дебри-ДВ», 12.01.2015 г.

Примечания 

Журналы СССР по алфавиту
Литературные журналы России
Журналы России по алфавиту
Средства массовой информации Хабаровска
Появились в 1933 году в России
1933 год в Хабаровском крае